Bienemann ist der Familienname folgender Personen
 Carl Adolph Bienemann (* 1833), deutsch-baltischer Hofgerichts- und Ratsadvokat

 Kaspar Bienemann (1540–1591), deutscher Theologe und Dichter

Siehe auch:
 Bienemann von Bienenstamm